Astral bezeichnet:

 Astral (Automarke), eine ehemalige britische Automarke
 Astral (Band), eine US-amerikanische Band
 Astral Coaster, ein Achterbahnmodell
 Astral Doors, eine schwedische Band
 Astral Project, eine japanische Manga-Serie
 Astral Projection, eine israelische Band
 Astral Weeks, ein Album des Sängers Van Morrison
 Astral (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Astralleib
 Astralprojektion